Mohamed Kamara "Polo" (ur. 1980) – sierraleoński piłkarz, obrońca
 Mohamed Kamara "Medo" (ur. 1987) – sierraleoński piłkarz, pomocnik
 Mohamed Kamara (ur. 1999) – sierraleoński piłkarz, bramkarz